Riseley bezeichnet

 Frank Lorymer Riseley (1877–1959), englischer Tennisspieler
 Jeffrey Riseley (* 1986), australischer Mittelstreckenläufer
 John Riseley-Prichard (1924–1993), britischer Rennfahrer

sowie mehrere Ortschaften in England:

 Riseley (Bedfordshire)
 Riseley (Berkshire)